Ruisseau Bignell kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ruisseau Bignell (vattendrag i Kanada, lat 48,39, long -75,43), Québec, 
 Ruisseau Bignell (vattendrag i Kanada, lat 50,18, long -73,83), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar